Cathedral Butte bezeichnet mehrere Erhebungen in den Vereinigten Staaten:

 Cathedral Butte (San Juan County, Utah, 1581 m)	
 Cathedral Butte (San Juan County, Utah, 2424 m)